Le tournoi de simple hommes des Championnats du monde de badminton 2019 se tient du 19 au  à la Halle Saint-Jacques de Bâle en Suisse.

Têtes de série
Voici la liste des joueurs têtes de série, suivant le classement mondial au , et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Demi-finales et finale

Nations par tour

Notes et références

Lien externe
Tableau du simple hommes sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2019